La saison 2005-2006 de Pro B est la soixante-septième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la treizième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Orléans, deuxième de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Besançon, premier, et est couronné champion de France de Pro B pour la première fois. Les deux équipes sont promues en Pro A lors de la saison 2006-2007.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du 30 septembre 2005 au 19 mai 2006. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2006-2007. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 23 mai au 18 juin 2006. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent au meilleur des 3 manches, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 18 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Clubs participants 

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement 

|

|}

Équipe leader journée par journée

Matches

Playoffs

Promotions et relégations 

Besançon, premier de la saison régulière, accède à la Pro A malgré son élimination en demi-finale des playoffs. Orléans, vainqueur du championnat, est lui aussi promu dans l'élite.

Sportivement, Charleville-Mézières () et Antibes () sont relégués en NM1. Néanmoins, Golbey-Épinal (), sur décision de son président Philippe Klock, est volontairement relégué en . Ce fait permet à Antibes d'être repêché et de jouer la saison 2006-2007 en Pro B, malgré sa dix-septième place.

Distinctions individuelles

Trophées officiels

Leaders statistiques

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2005-2006 de Pro A
 Saison 2005-2006 de Nationale 1
 Saison 2005-2006 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2005-2006

Lien externe 
 Site officiel de la LNB

2005
Basket-ball M2
France M2
Championnat M2